L'édition 2000 du tournoi de tennis de Doha se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Fabrice Santoro remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Rainer Schüttler.

 En double, Mark Knowles et Max Mirnyi décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Alex O'Brien et Jared Palmer. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2000
Doha
Sport au Qatar en 2000
Tennis en janvier 2000